Сантијаго Какалостепек има више значења:

 Општина Сантијаго Какалостепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Какалостепек (Сантијаго Какалостепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику